Huércanos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Huércanos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Huércanos är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Huércanos. Runt Huércanos är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km väster om Huércanos. Trakten runt Huércanos består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i La Rioja, Spanien